Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Shelby Cannon e Stefan Kruger 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (Campioni)
 David Rikl /  Pavel Vízner (primo turno)

 Jean-Philippe Fleurian /  Stéphane Simian (primo turno)
 Paul Kilderry /  Marcos Ondruska (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1995